Mickaël Drouard, né le  à Dax, est un joueur français de rugby à XV évoluant au poste de centre.

Biographie 

Mickaël Drouard met un terme à sa carrière professionnelle à l'issue de la saison 2016-2017. Il revient à la Section paloise en  afin d'entraîner les cadets du club béarnais avec en parallèle, passer son diplôme d'entraîneur.

Carrière

En club 
 US Dax jusqu'en 2005
 Section paloise de 2005 à 2015
 USON Nevers de 2015 à 2017

En sélection nationale 
 
 International  (participation au  à Dubaï, ).

Notes et références

Liens externes 
 

Joueur français de rugby à XV
Joueur de la Section paloise
Joueur de l'USO Nevers
Centre (rugby à XV)
Naissance en janvier 1987
Naissance à Dax